Miami puede hacer referencia a:

Localidades 

 La ciudad estadounidense de Miami, en el estado de Florida. La ciudad más grande con este nombre.
 La localidad estadounidense de Miami en Ohio.
 La localidad estadounidense de Miami en Arizona.
 La localidad estadounidense de Miami en Indiana.
 La localidad estadounidense de Miami en Misuri.
 La localidad estadounidense de Miami en Oklahoma.
 La localidad estadounidense de Miami en Texas.
 El pueblo canadiense de Miami en Manitoba.
 La localidad australiana de Miami en Queensland, suburbio de Costa Dorada.
 La ciudad de Miami Beach, en el área metropolitana de Miami, Florida.
 La playa de Miami Beach en Barbados.
 El centro turístico costero de Miami Playa en Tarragona (España)
 El Condado de Miami-Dade, al que pertenecen Miami y Miami Beach, en Florida.
 Varios condados estadounidenses que llevan el nombre de Condado de Miami .

Ríos y geografía 

 El río Great Miami, en el estado de Ohio, afluente del río Ohio.
 El río Little Miami, en Ohio, también afluente del río Ohio.
 El Valle Miami, en Ohio, donde discurren los dos ríos anteriores.
 El río Miami, que atraviesa la ciudad de Miami, Florida.
 El río Miami, en el estado de Oregón.
 El río Miami, en el estado de Nueva York, afluente del río Hudson.

Pueblo amerindio 

 El pueblo amerindio de los miami.
 El idioma Miami-Illinois, que engloba los dialectos hablados por la tribu anterior y la confederación de tribus illiniwek.

Música 
 Miami, un álbum de la banda argentina Babasónicos.
 Miami, álbum de los belgas The Go Find.
 Miami, álbum del grupo estadounidense The Gun Club.
 Miami, álbum de la banda estadounidense James Gang.
 Miami, álbum del guitarrista estadounidense Izzy Stradlin.
 M.I.A.M.I., álbum del rapero estadounidense Pitbull.
 Miami, canción de la banda estadounidense Counting Crows, en el álbum Hard Candy.
 Miami, canción del rapero estadounidense Will Smith, en el álbum Big Willie Style.
 Miami, canción de la banda irlandesa U2, en el álbum Pop.
 Miami, canción de la banda estadounidense Taking Back Sunday, en el álbum Louder Now.
 Miami, canción de la banda estadounidense Against Me!, en el álbum Searching for a Former Clarity.
 Miami, canción de la banda británica Foals, en el álbum Total Life Forever.
 Miami, canción del productor rumano Manuel Riva con la cantante rumana Alexandra Stan.
 Miami, canción del cantante Nicky Jam.
 Miami, canción de CNCO y Beelé.
 Miami, canción de Wisin & Yandel y Jennifer Lopez.

Deportes 

Los siguientes equipos deportivos, procedentes de la ciudad de Florida, llevan el nombre de Miami:
 Miami Dolphins, equipo de fútbol americano de la NFL.
 Miami Heat, equipo de baloncesto de la NBA.
 Miami FC, equipo de fútbol de la USL First Division.